Робин Сёдерлинг — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Николас Альмагро — уступил в полуфинале.

Сеянные 

  Робин Сёдерлинг '(Титул)
  Давид Феррер (Финал)  Томаш Бердых (Полуфинал)  Николас Альмагро (Полуфинал)

<li>  Томми Робредо (Первый раунд, отказ)
<li>  Хуан Монако (Первый раунд, отказ)
<li>  Андрей Голубев (Первый раунд)
<li>  Потито Стараче ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Основная сетка
 Квалификационная сетка

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2011